Zemljopis:
 Granada, grad u istoimenoj Španjolskoj provinciji
 Granada (provincija), provincija u Španjolskoj
 Granada, Nikaragva, grad u Nikaragvi
 Granada, (departman) departman u Nikaragvi
 Okrug Granada (Chachapoyas, Peru), okrug u provinciji Chachapoyas, Peru
 Granada, Colorado, grad u SADu, u državi Colorado

Ostalo:
Ford Granada, marka automobila
Granada (igra), videoigra
Granada (pjesma), latinoamerička pjesma, vrlo popularna 1932. 
Granada (asteroid), asteroid koji je dobio ime po gradu u Španjolskoj

Vidi i:
 Grenada (razdvojba)